Сокращение SDD может означать:
 SDD — код суданского динара (национальной валюты Судана с 8 июня 1992 по 10 января 2007 гг.) по международному стандарту ISO 4217.
 Toshiba Storage Device Division, подразделение корпорации Toshiba, занимающееся устройствами хранения информации.
 Кремниевый дрейфовый детектор () — один из видов полупроводниковых детекторов рентгеновского излучения.